Турнір чемпіонок Commonwealth Bank 2010 - жіночий тенісний турнір в одиночному розряді, яких проходив на закритих кортах з жорстким покриттям. Того року турнір проводився вдруге і був частиною Туру WTA 2010. Він проходив на кортах Bali International Convention Centre на острові Балі з 4 по 7 листопада 2010 року.

Араван Резаї була чинною чемпіонкою і другою сіяною, але не змогла захистити свій титул, оскільки в чвертьфіналі її перемогла Аліса Клейбанова у чвертьфіналі. Результат був 6–1, 6–2 на користь російської тенісистки.

Несіяна Ана Іванович досягнула фіналу після перемог над Анастасією Павлюченковою і Кіміко Дате. У фіналі вона несподівано перемогла Алісу Клейбанову з рахунком 6–2, 7–6(5). Ця перемога дозволила Іванович повернутися до першої двадцятки рейтингу WTA після понад року поганої форми і травм, коли вона в липні опустилася на 65-те місце, лише через два роки після того, як була 1-ю ракеткою світу.

Сітка 
{{Турнір8-Тенніс3-З третім місцем
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал
| 3rd=Third place match
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Лі На
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=4
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Кіміко Дате
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=6
| RD1-seed3=3
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Ана Іванович
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Даніела Гантухова
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=77
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Яніна Вікмаєр
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=65
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Аліса Клейбанова
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Араван Резаї
| RD1-score8-1=1
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=WC
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=77
| RD2-score1-3=2
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Ана Іванович
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=65
| RD2-score2-3=6
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Даніела Гантухова
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Аліса Клейбанова
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 
| 3rd-seed1=WC
| 3rd-team1=

Примітки

Посилання 
 
 Draw

Турнір чемпіонок Commonwealth Bank
Турнір чемпіонок WTA
Турнір чемпіонок Commonwealth Bank
2010 в Індонезії